Черношин (, ) — город на западе Чешской Республики, в районе Тахов Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1290 году. Получил статус города в 1873 году. Статус города был утерян во второй половине XX века, а в 2006 году восстановлен вновь.

География 
Расположен в 11 км к северо-западу от города Стршибро, на дороге в Плану, на высоте около 478 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы 
  Пулленройт, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Пльзенского края